Scream — одинадцятий сольний альбом Оззі Осборна, який був випущений 11 червня 2010 року.

Список пісень 
 «Let It Die» — 6:06
 «Let Me Hear You Scream» — 3:25
 «Soul Sucker» — 4:34
 «Life Won't Wait» — 5:06
 «Diggin' Me Down» — 6:03
 «Crucify» — 3:29
 «Fearless» — 3:41
 «Time» — 5:31
 «I Want It More» — 5:36
 «Latimer's Mercy» — 4:27
 «I Love You All» — 1:02

Джерела 
 Scream  allmusic
 Scream  last.fm

Альбоми Ozzy Osbourne
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Epic Records